NRP „Liz” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty portugalskiej marynarki wojennej:
 NRP „Liz” – niszczyciel z okresu I wojny światowej, po zwodowaniu zakupiony przez Wielką Brytanię i wcielony do służby jako HMS „Arno”
 NRP „Liz” – torpedowiec typu Tb 82 F z okresu I wojny światowej, wcześniej austro-węgierski SM Tb 90 F

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy portugalskich okrętów